Анатолий Молодов:
 Молодов, Анатолий Васильевич (1929—2017) — советский и казахстанский хоровой дирижёр, педагог, народный артист СССР
 Молодов, Анатолий Семёнович (род. 1948) — российский бард, детский писатель, композитор.